Dominic Vernius a Brian Herbert és Kevin J. Anderson által írt Előjáték a Dűnéhez trilógia egyik szereplője. A Vernius-házat irányító személy, az Ix bolygó ura.

Élete
Születésének időpontjáról nem tudni semmit. Liga szerint 10130-ban Dominic Vernius és Paulus Atreides Elrood oldalán harcoltak az ecazi felkelők ellen. A lázadást leverték. Liga szerint 10138-ban Dominic elveszi Lady Shandót, Elrood egykori ágyasát. Liga szerint 10154-ben Elrood és a Tleilax között létrejött titkos szerződés révén a Tleilax átveszi a hatalmat az Ix felett. Dominic Vernius és Lady Shando elbujdosnak, lévén hogy renegátokká nyilvánítják őket. Gyerekeik, Rhombur és Kailea a Caladanra kerülnek, ahol Dominic régi barátja, Paulus Atreides védelme alatt állnak.

Liga szerint 10156-ban Dominic, miután összeszedte az embereit, akik a magas vérdíj ellenére nem adják fel, az Arrakison húzza meg magát. Innen akarnak támadást intézni. Valamikor Liga szerint 10156–10161 között Dominic támadást intéz, hogy felszabadítsa az Ixet. Ezt a támadást a bolygón levő sardaukarok visszaverik. Liga szerint 10174-ben Hasimir Fenring gróf utasítására a sardaukarok támadást intéznek Dominic arrakisi bázisa ellen. A támadásban a renegát gróf felrobbantja magát és vele együtt a bázist és a sardaukarokat.

Források
 Brian Herbert – Kevin J. Anderson: Dűne – Atreides-ház.

Dűne